Беню́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Бенюк Богдан Михайлович — український актор театру і кіно, народний депутат України 7-го скликання.
 Бенюк Василь Олексійович (* 1959) — доктор медичних наук професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Бенюк Міхай — румунський поет та вчений.
 Бенюк Петро Михайлович — український актор.

Примітки 

Українські прізвища